Engel der Sünde ist der Alternativname folgender Filme:

 Das Hohelied der Liebe, französischer Film von Robert Bresson (1943)
 69 Liebesspiele, deutscher Film von August Rieger (1968)